Benco et les Schtroumpfs est la vingtième histoire de la série Les Schtroumpfs de Peyo. cette série à visée promotionnelle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou. Elle sera refondue en 1988 pour donner lieu à l'histoire Le Schtroumpf robot.

Résumé

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Histoire des Schtroumpfs
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1980